Сокращение ЧПК может означать:

 Черноморское побережье Кавказа
 Череспериодная компенсация, технический приём, позволяющий выделять изменяющиеся составляющие входного сигнала:
 в радиолокации череспериодная компенсация позволяет выделять движущиеся цели на фоне пассивных помех
 Черкасская продовольственная компания